Les Enfants de Méga est un diptyque de deux romans écrits par Gérard Moncomble (L'Heure du rat et La Cité Barbare), dont l'action se déroule vers l'an 2150.

Résumé 
Mega est une cité dont la devise est « Ordre, Travail, Paix ». Au début elle était à la surface, mais ses dirigeants ont considéré que la vue des paysages et des animaux était une invitation à la distraction. La cité est donc devenue une pyramide souterraine, du niveau 1 au sommet à l'étage 500, la base, et elle ne cesse de s'agrandir, sous la direction d'Oo, la vieille femme, mère de tous à Mega grâce au secret de la Fécondité, tous sont frères et sœurs a Méga et dans chaque nom, on retrouve la lettre "O", pour rappeler la génitrice universelle, Oo. La cité est loin d'être idéale, dès que quelque chose d'inhabituel se passe (violences, cris, montées d'adrénaline...), les policiers arrivent et emprisonnent le Déviant, généralement des enfants peu habitués aux règles qui vont travailler aux Ateliers. 

Mais trois d'entre eux se sont échappés. Duroi, La Houle et Trol, à la suite de quelques rafles, ils vont devenir une bande de 10 enfants, déviants qui se baptisent les Karts, en hommage aux cimetières de voitures où ils vivent. Mais la rencontre hostile avec une autre bande détruit ce paradis. les mobs sont 15, plus âgés et roulent sur des motos qu'ils ont réparés, sous les ordres de leur chef, Rok. Duroi, chef des karts et pacifistes, ne peut empêcher l'escalade de violences et chaque bande a soif de victoires. Trol, le meilleur ami de Duroi va alors conditionner les milliers de rats des environs et en faire une armée pour exterminer les Mobs, Duroi s'enfuit sans que son autre ami, la Houle, ne puisse rien y faire. Finalement, Duroi rencontre les Mobs en déroute et sans essence, et il sympathise avec Rok. Ensembles, Duroi et les Mobs vont attirer les rats dans un piège et les noyer tous jusqu'à la réconciliation des deux bandes. 

Dans la Cité barbare, les deux bandes sont attirées par Méga, ils veulent la vaincre mais aussi briser les derniers liens qu'ils ont avec la cité. Une patrouille de 5 garçons y est envoyée, commandée par La Houle et comprenant Trol, Cokar, Crotale et Rhino (Cokar et crotale sont les deux lieutenants rivaux de Rok). Mais ils sont pris et lentement conditionnés, sauf La Houle qui tente de s'échapper et est envoyé aux Ateliers. 

Ne les voyant pas revenir, les autres paniquent lorsqu'ils découvrent à la décharge des deux camions poubelles de Méga (ils viennent le samedi et les enfants se cachent avant de fouiller les déchets) une fille, Yole, qui s'est échappée de Méga. Elle les informe de plusieurs choses sur Méga après s'être remise de la frayeur causée par ces garçons et filles sales et hirsutes, et Rok monte un plan de bataille, et avec cinq Mobs (Rok, Cabosse, Capogne, Molo et Casse-Cogne) et cinq Karts (Duroi, Ti-Lou, Gazoline, Colas, Bricole) plus Yole, ils s'infiltrent dans Méga en s'introduisant dans les camions poubelles. Le reste des Mobs (Solo, Skons, Rigodon, Barjo, Volebas, Lasso, Hippo) forment la cavalerie, ils attendent aux abords de Méga, sur leurs motos, pour venir en aide aux autres si problème il y a, les trois derniers Karts sont des petits (Zoan, la Morve et Flore) et ils ont ordre de ne pas sortir du campement. Les 11 adolescents dans la Cité provoquent la paniquent au Conseil des Très Hauts de Oo qui a échoué a les faire revenir grâce à Rok et yole, puis ils libèrent la Houle et les autres Déviants, galvanisés par ces ados tombés du ciel. Ils se mettent ensuite en quête des autres, ils y arrivent après plusieurs péripéties par La Houle, Rok et Duroi tandis que Yole et les autres mènent les déviants vers la sortie de Méga (où la cavalerie les retrouve), pendant ce temps, les trois autres garçons, après des courses poursuites trouvent Cokar, Crotale, Rhino (qui sont Mobs) et Trol (Kart), puis ils s'enfuient, mais Trol et Rhino restent à Méga, c'est leur choix. Duroi est troublé par le départ de son ami Trol qu'il découvre trop tard, mais finalement, après un dernier échange de menaces avec Oo, les rebelles disparaissent dans leurs territoires.
Leurs derniers liens avec Méga sont coupés...

Liens externes 
 

Cycle de science-fiction français
Œuvre de littérature d'enfance et de jeunesse
2000 en science-fiction
2001 en science-fiction
Roman se déroulant au XXIIe siècle